Волокитин — русская фамилия; происходит от прозвища Волокита.

Известные носители:
 Волокитин, Андрей Александрович (род. 1986)— украинский шахматист.
 Волокитин, Иван Сафронович (1909—1984) — Герой Социалистического Труда.
 
 Волокитин, Пётр Григорьевич (1926—1956) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Волокитино